Leopold IV d'Habsburg dit el Gros, (1371 – 3 de juny de 1411) fou un membre de la casa d'Habsburg, de la línia leopoldina, que va governar com a duc a l'Àustria Anterior. Era el segon fill de Leopold III, duc d'Àustria, fundador de la línia leopoldina, i germà de Guillem d'Habsburg, duc de l'Àustria Interior (Estíria, Caríntia i Carniola) i duc de l'Àustria Anterior el govern de la qual va delegar en el seu germà Leopold IV des del 1391.

Es va casar amb Caterina de Borgonya (+1425), filla del duc Felip II de Borgonya, el 1393. El 1396 els Habsburg van heretar el comtat de Tirol que fou inclòs en els dominis de Leopold. A la mort de Guillem el 1406 va regir els dominis del difunt (que no havia deixat descendència). Des del 1402 els seus germans petits Ernest d'Habsburg el de Ferró i Frederic IV d'Habsburg havien arribat a l'edat de governar i foren declarats ducs però sense rebre territoris. El 1406 a la mort de Guillem els dos germans joves van arribar a una posició preeminent, ja que Leopold, encara que cap de família, no tenia descendència.

El 1406 Leopold va assolir la regència d'Albert V d'Àustria (fill del seu cosí germà Albert IV d'Àustria) creant un conflicte amb el seu germà Ernest que aspirava també a aquesta regència.

Va morir el 1411 sense deixar fills vius i el van succeir els seus germans més joves Ernest d'Habsburg el de Ferró i Frederic IV d'Habsburg que es van repartir els territoris: Àustria Interior per Ernest i Tirol i Àustria Anterior per Frederic. Leopold fou enterrat a la cripta ducal a la catedral de Sant Esteve de Viena (Stephansdom).

Ancestres

Referències 

 Franz von Krones: Leopold IV. (Herzog von Österreich, Steiermark, Kärnten und Krain), a: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB), Leipzig 1883,

Comtes de Tirol
Ducs d'Estíria
Ducs d'Àustria Anterior
Ducs d'Àustria Interior
Ducs de Carniola
Ducs de Caríntia
Vienesos
Morts a Viena